Oakland Coliseum (stadion), sportstadion naast het gelijknamige station
 Oakland Coliseum (station), treinstation naast het gelijknamige stadion